

Geografia 
 Francia
 Betoncourt-sur-Mance – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Mance – comune nella regione del Grand Est
 Rosières-sur-Mance – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Antonio Mance – calciatore croato
 Dragan Mance – calciatore serbo
 Joshua Mance – velocista statunitense
 Junior Mance – pianista e compositore statunitense